Арте́с-де-Беа́рн () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6403. Всего в кантон Артес-де-Беарн входила 21 коммуна, из них главной коммуной являлась Артес-де-Беарн.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 11 424 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Артес-де-Беарн на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи